The Circus puede referirse a:

Música 
 The Circus (1987), álbum de Erasure;
 The Circus, (1987) canción de Erasure;

Cine 
 El circo, película de Charles Chaplin.